Курмыш (Курмаш, Курмыж, Куромежа) — река в России, почти на всём протяжении течёт по территории северо-западной части Удорского района Республики Коми. Левый приток реки Вашки.

Длина реки составляет 64 км.

Истоки реки находятся в болотной лесной местности на юго-востоке Пинежского района Архангельской области. Впадает в Вашку на высоте 44 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047849.

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района
Реки Пинежского района